Neste artigo estão relacionados as 507 comunas, 3 Arrondissements e 17 Cantões do departamento francês de Vosges que faz parte da Região Administrativa da França Grande Leste.

Arrondissements
 Épinal
 Neufchâteau
 Neufchâteau

Cantões
 La Bresse 
 Bruyères
 Charmes, 
 Darney 
 Épinal-1
 Épinal-2
 Gérardmer
 Golbey
 Mirecourt
 Neufchâteau
 Raon-l'Etape
 Remiremont
 Saint-Dié-des-Vosges-1
 Saint-Dié-des-Vosges-2
  Le Thillot
 Le Val-d'Ajol
 Vittel 

 Posição em abril de 2020.

Comunas

|}

Veja também
 Vosges

Vosges